Le tournoi de tennis de Forest Hills est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier V, se dispute du 23 au .

Elena Likhovtseva remporte le simple dames. En finale, elle bat Iveta Benešová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Forest Hills
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Forest Hills
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en août 2004